Roter Hirsch steht für
 Roter Hirsch (Klein Lauchstädt)
Gasthof Roter Hirsch (Saalfeld/Saale) 
Grube Roter Hirsch Wismut Objekt 03 
Gasthaus Roter Hirsch, Regensburg-Reinhausen
Siehe auch:
 Zum Roten Hirsch
 Gasthof Zum Roten Hirsch
 Rothirsch